Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 3 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Barabanschikova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Meike Babel et Laurence Courtois.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Istanbul
Sport en Turquie en 1998
Tennis en août 1998